Эгвекинот:

 Эгвекинот — посёлок в России, административный центр Иультинского района Чукотского автономного округа.
 Эгвекинот — морской порт на побережье Берингова моря.
 Эгвекинот — бухта Берингова моря.